El término Ajax puede referirse a:

Ciencia y tecnología 
 El género botánico Ajax, sinónimo de Narcissus.
 (1404) Ajax un asteroide troyano de Júpiter.
 La tecnología de aplicaciones web AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML.
 Un modelo de buques acorazados, la Clase Ajax.
 Numerosos navíos de la Royal Navy que han recibido el nombre de HMS Ajax .

Fútbol
 El equipo de fútbol neerlandés Ajax de Ámsterdam.

Literatura 
 El héroe Ajax de la mitología griega.
 La obra Ajax de Sófocles.
 Áyax el Menor, personaje de la mitología griega, llamado el menor para diferenciarlo del anterior.
 Ajax, nombre en clave que reciben dos personajes diferentes de ficción que aparecen en los cómics publicados por Marvel Comics: Ajax, personaje de Hulk, y Ajax, personaje de Deadpool.
 La Corporación Ajax, empresa ficticia del universo Disney.

Lugares 
 El municipio Ajax en Ontario, Canadá.
 El municipio Ajax en Virginia Occidental, Estados Unidos.

Varios 
 El misionero arriano Ajax.
 La marca de productos de limpieza Ajax.